Marabunta puede referirse a:
Grupo grande de gente
Marabunta, nombre aplicado a diversas especies de hormiga.
Marabunta, programa P2P de intercambio de información.
Cuando ruge la marabunta, versión en castellano de la película de 1954 The Naked Jungle.
Marabunta, banda argentina.
Marabunta, canción de Traffic Sound.
Marabunta Rugby Club, club de rugby y hockey de la ciudad de Cipolletti, Río Negro, Argentina.
Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, organización no gubernamental que trabaja por la manifestación libre y pacífica en la Ciudad de México.

Véase también